Антоніна Нанкова Ілієва (), більш відома як Антоніна () — болгарська поп-фолк співачка.

Дискографія

Студійні альбомів 
 Дали си струва (2010)

Відео

Музичні виступи

Виступи у концертах 

 Нагороди журналу «Нов фолк» за 2000 рік. – изп. «Обич не търси»
 Нагороди на «Фен ТВ» у 2009 році. — изп. «Горещо»

Примітки 

Болгарські поп-фолк співаки
Виконавці болгарською мовою